Büchel steht für:
 Hügel, als veraltete Bezeichnung
 Büchel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort 
 Büchel (Familie), Kölner Patrizier- und Ritterfamilie
 Büchel (Musikinstrument), mit dem Alphorn verwandtes Musikinstrument
 Fliegerhorst Büchel, Fliegerhorst der Bundeswehr im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz

Büchel ist der Name folgender 

Gemeinden:
 Büchel (Eifel), Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Büchel (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Sömmerda, Thüringen

Ortsteile:
 ein Quartier in der Aachener Altstadt 
 Büchel (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Herrenstrunden von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Büchel (bei Donrath), Ortsteil der Gemeinde Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Donrath
 Büchel (bei Naaf), Ortsteil der Gemeinde Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Büchel (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Büchel (Marialinden), Ortsteil im Stadtteil Marialinden der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Büchel (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Büchel (Paffrath), Ortsteil im Stadtteil Paffrath der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Büchel (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth in Nordrhein-Westfalen
 Büchel (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Büchel (Steinenbrück), Ortsteil im Stadtteil Steinenbrück der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Büchel (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Büchel (Unterthingau), Ortsteil des Marktes Unterthingau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Büchel (Wipperfürth), Ortschaft der Gemarkung Wipperfürth, Nordrhein-Westfalen
 Büchel (Gemeinde Weiz), Katastralgemeinde von Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Büchel SG, Ort in der Gemeinde Rüthi im Kanton St. Gallen, Schweiz

Siehe auch:
 Büchl
 Büschel
 Büchele